Ангелика се може се односити на:

 Ангелике (Анђелике), род скривеносеменица из породице штитарки, који броји око 110 врста
 Ангелика (Анђелика), двогодишња биљка из породице штитарки
 Шумска ангелика (Шумска анђелика), двогодишња, лековита биљка из породице штитарки

или:

 Ангелика (име), женско име

Види још 

 Анђелика (вишезначна одредница)